

Mensen en volken 
Nishi (volk), een volk uit India
Nishi, een veel voorkomende Japanse achternaam
 Nishi Amane (西 周, 1829–1897), filosoof
 Kazuhiko Nishi (西 和彦, 1956), oprichter ASCII Corporation en ontwikkelaar van de MSX-standaard
 Katsuzō Nishi (西 勝造 1884–1959), medewerker aan de eerste metro van Japan en oprichter van het Nishi Shiki gezondheidssysteem
 Kenichi Nishi (1967), computerspelontwerper
 Norihiro Nishi (1980), voetballer
 Takeichi Nishi (西 竹一, 1902–1945), Japans legerofficier en Olympisch atleet
 Nishi Tokujiro (西 徳次郎, 1847–1912), staatsman en diplomaat.
 Haruhiko Nishi, Japanse diplomaat
 Nishi (actrice), een Indische actrice.

Plaatsen 
 Nishi is Japans voor west. Locaties met de naam "Nishi" erin zijn:
Nishi District (Hokkaido)
Nishi-ku (Fukuoka)
Nishi-ku (Hiroshima)
Nishi-ku (Kobe)
Nishi-ku (Nagoya)
Nishi-ku (Osaka)
Nishi-ku (Sapporo)
Nishi-ku (Yokohama)
Een van de Maugeilanden

Overig 
Nishi-Rosen overeenkomst, een Russisch-Japanse overeenkomst uit 1898 vernoemd naar Nishi Tokujiro